Нерва () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-Минера. Занимает площадь 55 км². Население — 5945 человек (на 2010 год). Расстояние — 75 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Nerva

Города Уэльвы
Муниципалитеты Уэльвы